Der Begriff Gleichgewichtsökonomie wird verwendet für:

 eine Wirtschaft im Marktgleichgewicht
 Steady-state economy, siehe Herman Daly sowie stationäre Wirtschaft